Белашов — русская фамилия и топоним; имеет женскую форму Белашова.

Фамилия 
 Белашов, Александр Михайлович (1933—2011) — советский скульптор-анималист, сын скульпторов Екатерины и Михаила Белашовых.
 Белашов, Михаил Гаврилович (1903—1941) — советский скульптор.

 Белашова, Екатерина Фёдоровна (1906—1971) — советский скульптор, педагог.

Топоним 
 Белашов — село в Ковельском районе Волынской области Украины.
 Белашов — село в Здолбуновском районе Ровненской области Украины.
 Белашов — село в Острожском районе Ровненской области Украины.

См. также 
 Майоро-Белашовка